Antoine Roy peut désigner :
 Antoine Roy, un historien canadien ;
 Antoine Roy, un homme politique français ;
 Antoine Roy, un archiviste canadien.